

Ричлендс — місто, штат Північна Кароліна
 Ричлендс — місто, штат Вірджинія